

Religion 
 « Enfants de Dieu » est un expression chrétienne issue de l'Évangile selon Jean (1 Jn 3, 1). 
 Filiation divine est un concept religieux.

Affaires judiciaires 
 Enfants de Dieu a été une secte ayant sévi de 1968 jusqu'à sa dissolution en 1978, avant d'être reconstituée sous d'autres appellations.

Système de caste indien 
 Enfants de Dieu  (Harijan) est, en Inde, le nom donné par le Mahatma Gandhi aux intouchables. Ce mot tombe en désuétude, et le mot « dalit », signifiant « opprimé », lui est aujourd'hui préféré, en particulier par les dalits eux-mêmes.